Fantaghirò (serie) - Italiaans televisieserie
 Fantaghirò (animatieserie) - Spaanse animatieserie